Хохфельд ():

 Джейн Хохфельд (1924—2010) — американская пианистка.
 Юлиан Хохфельд (1911—1966) — польский философ и политик.